Ега — топоним (от финно-угорских суффиксов -еньга, -аньга, -оньга, -онга, -уга, -юга, -ога, -ега, -ага, относящихся к реке)

Населённые пункты 
 Ега — село, Сосновоборский район, Пензенская область, Россия.

Реки 
 Ега (приток Неи) — в Костромской области.
 Ега (приток Айвы) — в Пензенской области.
 Ега (река, впадает в Рыбинское водохранилище) — в Ярославской области.

См. также 
 Ёган (Юган)
 Ёга (живопись) — стиль японской живописи

Примечания